Studzionka heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Studzionka (Krzeszyce), Dorf im Powiat Sulęciński der Wojewodschaft Lebus
 Studzionka (Pszczyna) (dt. Staude), Dorf im Powiat Pszczyński der Wojewodschaft Schlesien